Динг (от Ding) — фамилия на разных языках (китайский, индийский, французский, немецкий), топоним и другие названия.

Может отзачать:

Персоналии 
 Динг, Анри (1844—1898) — французский художник.
 Динг, Иоганн Леонгардович (1856 — после 1914) — русский фабрикант, владелец кондитерских и макаронных заводов в Москве.
 Динг-Шулер, Эрвин (1912—1945) — немецкий военный

Топоним 
 Динг (Индия) — город и железнодорожная станция в Индии.

Прочее 
 Динг (Дин) — китайский сосуд
 Динги

См. также 

 Дин (фамилия)
 Динго (значения)